De parelhoen kogelvis (Arothron meleagris) is een straalvinnige vissensoort uit de familie van kogelvissen (Tetraodontidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1798 door Anonymous.

De naam is afgeleid van het parelhoen dat een vergelijkbare tekening op het verenpak heeft.

Afbeeldingen

Kogelvissen